En mathématiques, plus particulièrement en analyse complexe, les valeurs principales d'une fonction à plusieurs valeurs sont les valeurs le long d'une branche choisie de cette fonction, de sorte qu'elle est à valeur unique. Le cas le plus simple se présente en prenant la racine carrée d'un nombre réel positif. Par exemple, 4 a deux racines carrées : 2 et −2 ; parmi ceux-ci, la racine positive, 2, est considérée comme la racine principale et est notée .

Motivation 
On considère la fonction logarithme complexe  . Il est défini comme le nombre complexe  tel que

 

Maintenant, par exemple, on suppose qu'on souhaite trouver la valeur . Cela signifie que qu'il faut résoudre pour 

 

Il est clair que  est une solution. Mais est-ce la seule solution ?

Bien sûr, il existe d'autres solutions, ce qui est mis en évidence en considérant la position de  dans le plan complexe et en particulier son argument . On peut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de  radians à partir de 1 pour atteindre  initialement, mais si on fait une rotation supplémentaire de , on atteint à nouveau . Donc, il serait possible de conclure que  est aussi une solution pour . Il devient clair dès lors qu'on peut ajouter (ou soustraire) n'importe quel multiple de  à la solution initiale pour obtenir toutes les valeurs de .

Mais cela a une conséquence qui peut surprendre en comparaison des fonctions à valeurs réelles :  n'a pas formellement de valeur définie. Pour , on a

 

pour un entier , où  est l'argument (principal) de  défini comme étant dans l' intervalle . Comme l'argument principal est unique pour un nombre complexe donné ,  n'est pas inclus dans l'intervalle. Chaque valeur de  détermine ce que l'on appelle une branche (ou feuille), un composant à valeur unique de la fonction ln à valeurs multiples.

La branche correspondant à  est connue comme la branche principale, et le long de cette branche, les valeurs que prend la fonction sont connues comme les valeurs principales.

Cas général 
En général, si  est multiple, la branche principale de  est notée
 

tel que pour  dans le domaine de ,  est à valeur unique.

Valeurs principales des fonctions standards 
Les fonctions élémentaires à valeurs complexes peuvent être à valeurs multiples sur certains domaines. La valeur principale de certaines de ces fonctions peut être obtenue en décomposant la fonction en fonctions plus simples, la valeur principale des fonctions simples étant simple à obtenir.

Fonction logarithme 
Le cas de la fonction logarithme a été vu comme exemple ci-dessus, c'est-à-dire

 

Maintenant,  est intrinsèquement multivalué. On définit souvent l'argument d'un nombre complexe comme étant compris entre  (exclusif) et  (inclusif), on prend donc celui-ci comme la valeur principale de l'argument, et on écrit la fonction argument sur cette branche  (avec le premier A majuscule). En utilisant  au lieu de , on obtient la valeur principale du logarithme, et on écrit

Racine carrée 
Pour un nombre complexe  la valeur principale de la racine carrée est :

 

avec un argument

Argument complexe 

La valeur principale de l'argument du nombre complexe mesuré en radians peut être définie à :

 valeurs dans la plage 
 valeurs dans la plage 

Pour calculer ces valeurs, on peut utiliser des fonctions :

 atan2 avec la valeur principale dans l'intervalle 
 atan avec une valeur principale dans l'intervalle

Voir aussi 

 Branche principale
 Point de branchement
 Valeur principale de Cauchy

Références 

Analyse complexe